Якимович Богдан Зіновійович — український історик, доктор історичних наук
 Якимович Борис Анатолійович — російський вчений інженер-механік білоруського походження
 Якимович Іван Костянтинович — співробітник ВЧК і ВУЧК, більшовик
 Якимович Надія Дмитрівна (1924—1951) — працівниця Головного осередку пропаганди ОУН, зв'язкова.
 Якимович Наталія Ярославівна — ведучий передачі «Вікна» (СТБ)
 Якимович Олег Анатолійович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Якимович Олесь Іванович — білоруський письменник
 Якимович Сергій Валентинович (1982) — російський хокеїст
 Якимович Тетяна Костянтинівна — український літературознавець

Джерела та література 
 Томазов В. Якимовичі // 
Прізвища